Джон Картер () — распространённое в англоязычных странах сочетание имени и фамилии.
 Картер, Джон (род. 1963) — американский хоккеист.
 Картер, Джон Чарльз (более известен под псевдонимом Чарлтон Хестон; 1923—2008) — американский актёр, лауреат премии «Оскар». Искусство 
 Джон Картер — главный герой марсианского цикла Эдгара Берроуза.
 «Джон Картер — марсианин» — одиннадцатая и последняя книга барсумской серии Эдгара Берроуза.
 Джон Картер (фильм) — киноэкранизация книги Эдгара Райса Берроуза «Принцесса Марса» 2012 года.